Battalgazi (district), een Turks district in de provincie Malatya
 Battalgazi (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Battalgazi